Errol eller Erroll kan syfta på:

 Errol (musikalbum) – albumet med musikern Errol Norstedt
 Errol (film) – en svensk film från 2003

Geografi

Kanada
 Errol Creek – ett vattendrag i Ontario
 Errol Lake – en sjö i Saskatchewan
 Lac Errol – en sjö i Québec
 Port Errol – en sjö i Québec

Storbritannien
 Errol, Skottland – en ort i Perth and Kinross, Skottland

USA
 Errol, New Hampshire – en kommun i Coos County, New Hampshire

Personer
 Errol Flynn (1909–1959) en australisk-amerikansk skådespelare
 Erroll Garner (1923–1977), en amerikansk jazzpianist och kompositör
 Errol Kerr (1986–), en jamaicansk före detta amerikansk skicross-åkare som tävlade i olympiska vinterspelen 2010
 Errol Morris (1948–), en amerikansk dokumentärfilmare
 Errol Norstedt (1948–2002), en svensk kompositör, textförfattare, musiker, komiker, sångare och multiinstrumentalist